De 24 uur van Le Mans 2013 was de 81e editie van deze endurancerace. De race werd verreden op 22 en 23 juni 2013 op het Circuit de la Sarthe nabij Le Mans, Frankrijk.

Tragedie
De race werd al na tien minuten overschaduwd door een tragedie. De Deense coureur Allan Simonsen, die uitkwam voor het team van Aston Martin Racing in de auto met startnummer 95, crashte hard in de derde ronde van de race. De coureur werd met ernstige verwondingen afgevoerd naar het medisch centrum, waar hij aan zijn verwondingen overleed. Simonsen werd 34 jaar.

Tijdschema

Inschrijvingen

Kwalificatie

Uitslag
Winnaars in hun klasse zijn vetgedrukt; LMP1 is rood, LMP2 is blauw, LMGTE Pro is groen en LMGTE Am is oranje.

2013
Le Mans